Tenchi kan syfta på:

 Tenji, japansk kejsare under 600-talet
 Tenchi Muyo!, japansk manga och anime